Stenkista kan syfta på:

 Stenkista (konstruktion) – ett hjälpmedel för fixering av konstruktioner i vatten
 Stenkista (infiltrationsbädd) – en konstruktion för omhändertagande av avloppsvatten
 Stenkista – ibland felaktigt om en typ av grav från yngre stenåldern, se hällkista